Miejscowości w Polsce:
 Toczyski Podborne
 Toczyski Średnie